Gruni se poate referi la:
Gruni, Caraș-Severin
Gruni, Timiș